Oliver Wendell Holmes Sr. – lekarz, poeta, konstruktor stereoskopu
 Oliver Wendell Holmes Jr. – prawnik